Nicolas Bergeron peut désigner :
 Nicolas Bergeron (1975-), mathématicien français ;
 Nicolas Bergeron (), jurisconsulte et historien français.